28-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 17 апреля 1927 года.

Участники 
Стартовало 123 велогонщика, финишировало - 97.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1927 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1927 на CycleBase
 
 
  
  Париж — Рубе 1927 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1927 на Velolive